Antonina är ett släkte av insekter. Antonina ingår i familjen ullsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ullsköldlöss